est le premier opus du groupe Aiden, composé des chansons :

 Our Gang's Dark Oath
 The Dawn Breaking Tide
 I Set My Friends On Fire
 Pledge Resistance
 Bridge of Reason, Shore of Faith
 Life I Left Behind
 Looking Glass Eyes
 Fifteen
 Kid Becomes The Dream
 Cold December
 World By Storm

Album musical sorti en 2004
Album de rock américain